Do białego rana (ang. Up All Night) – amerykański serial komediowy z lat 2011–2012, stworzony przez Emily Spivey. Wyprodukowany przez Broadway Video i Universal Television.

Światowa premiera serialu miała miejsce 14 września 2011 na antenie NBC.

9 maja 2013 NBC anulowało serial po dwóch sezonach.

Opis fabuły 
Serial opowiada o kobiecie zwanej Reagan Brinkley (Christina Applegate), która łączy życie rodzinne i zawodowe. Jest kochającą żoną, a jednocześnie kobietą sukcesu, która nie stroni od imprez. Gdy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży, jej życie wywraca się do góry nogami.

Obsada

Główni 
 Christina Applegate jako Reagan Brinkley
 Will Arnett jako Chris Brinkley
 Maya Rudolph jako Ava Alexander 
 Jennifer Hall jako Missy
 Luka Jones jako Scott

Pozostali 
 Matt Braunger jako Gene
 Jean Villepique jako Terry
 Jason Lee jako Kevin
 Molly Shannon jako Nancy
 Nick Cannon jako Calvin
 Chris Diamantopoulos jako Julian
 Will Forte jako Reed
 Steven Pasquale jako Luke Granby
 Megan Mullally jako
 Blythe Danner jako doktor Angie Chafin

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Programy telewizji NBC
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles